Bayou Chaouïs est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles et Maryse Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Synopsis 

En Louisiane, Benjamin et son ami Louis-Jean découvrent l'Hurucan sur le Bayou Chaouïs.

Billy, Neil, Scipion et deux amis recherchent Crimbel en canoë. Ils rencontrent des Indiens dont certains sont des ennemis et d'autres dont les Cree sont des alliés.
 
Les événements se succèdent sur les deux lieux.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 2003
Série Glénat